O Clube do Inferno ( - "Clube do Fogo do Inferno") eram vários clubes privados frequentados pela elite na Grã-Bretanha e da Irlanda no século XVIII. Foi em sua época mais ilustre presidido por Sir Francis Dashwood. Presume-se que suas reuniões constituíam-se de pródigas bebedeiras e orgias sexuais e, segundo crenças populares com menos fundamento, cultos satânicos e rituais de magia negra. Os encontros do Clube do Inferno eram realizados na Abadia de Medmenham, à margem do rio Tâmisa.

O Clube do Inferno foi uma espécie de revival de um clube que existira previamente. O primeiro de todos foi fundado em Londres em 1719, por Philip duque de Wharton e vários amigos da alta sociedade, e sua primeira reunião realizou-se na sede desse clube, na Lombard Street. Na inauguração, a associação contava com apenas doze membros mas cresceu rapidamente. A identidade de apenas sete dos doze membros originais foi confirmada: Francis Dashwood, Robert Vansittart, William Hogarth, Thomas Potter, Francis Duffield, Edward Thompson e Paul Whitehead. Acredita-se que outras figuras ilustres participaram do clube e, embora não sendo um membro oficial, Benjamin Franklin compareceu a reuniões do Clube. Formações posteriores contariam com mais de cem membros, entre nobres, burgueses e intelectuais. Outros clubes usando o nome de "Hellfire Club " foram criados ao longo do século XVIII, a maioria destes clubes foram criados na Irlanda, depois que os clubes de Wharton foram destruídos.

Apesar do nome Clube do Inferno ter tido maior difusão, os membros costumavam chamá-lo por outros nomes, a maioria sátiras de nomes de confrarias religiosas, como Ordem dos Cavaleiros de West Wycombe, Irmandade de Saint Wycombe e os Monges de Medmenham. Os membros chamavam Sir Dashwood de Abade e uns aos outros de Irmãos; as companhias femininas eram chamadas de freiras. Estes clubes tinham a fama de serem lugares de encontros "pessoas de decentes" que desejavam participar em atos imorais, e os membros eram frequentemente muito envolvidos na política. Nem as atividades, nem a adesão do clube são fáceis de determinar.

A primeira sede do clube, no pub George and Vulture foi destruída em 1749, durante um incêndio provavelmente causado pelos excessos da reunião daquela noite. Para substituí-la, Sir Dashwood construiu um templo na sua residência, o West Wycombe Park, inaugurando-a durante a noite de Walpurgis de 1752. Entretanto a estrutura se mostrou incapaz de suportar grandes reuniões, passando a abrigar apenas pequenas sessões. Dashwood adquiriu mais tarde o terreno onde se encontravam as ruínas da Abadia de Medmenham, que foi reconstruída pelo arquiteto Nicholas Revett.

Em 1762 o clube debandou, devido a tensão entre facções internas e rivalidades políticas. Algumas brigas relacionadas ao Clube foram mesmo travadas em público.

O lema do clube era Fais ce que voudras (Faça o que quiser), uma frase em francês antigo. É o lema em Gargântua, um o primeiro volume da história dos gigantes Gargântua e Pantagruel do escritor francês François Rabelais.

Sociedade da Fênix 

Em 1781, o sobrinho de Dashwood, Joseph Alderson (estudante de graduação na faculdade de Brasenose, Oxford) fundou a Sociedade da Fênix (mais tarde conhecido como o Phoenix Common Room), mas foi só em 1786 que a pequena reunião de amigos afirmaram-se como uma instituição reconhecida. A Sociedade da Fênix foi criada em honra de Sir Francis, que morreu em 1781, como um símbolo da crescente cinzas da instituição anterior de Dashwood, e até hoje o jantar da sociedade permanece por muitos de seus princípios antecessor. Seu lema "uno avulso non deficit alter" é do sexto livro da saga de poemas épicos de Eneida escritos por Virgílio, no Século I a.C. e é relevante em primeiro lugar no sentido mais abrangente de ter substituído os monges de Medmenham, em seguida, estabelecer a continuidade da sociedade através de um processo de constante renovação da sua pós-graduação e membros de graduação. A história da "Phoenix Common Room" contínua até os dias atuais é uma questão de grande orgulho para a faculdade.

Ligações externas 
 

Sociedades secretas
História da Inglaterra